Смітсон Теннант — англійський науковець, хімік.
 Девід Теннант — шотландський актор, п'ятиразовий лауреат британської Національної телевізійної премії, премій «Еммі» (2013), БАФТА Уельс (2007) та БАФТА Шотландія (2014) та ін.
 Ніл Теннант — соліст британського дуету Pet Shop Boys.
 Вікторія Теннант — британська кіно- та телеакторка.

Теннант — місто в штаті Айова
 Теннант — переписна місцевість у штаті Каліфорнії